Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne

Chine 
 149e division d'infanterie (Chine)

Japon

URSS 
149e division de montagne (URSS)